Arthur William Shelby Jr o Arthur Shelby és un personatge fictici creat per la sèrie Peaky Blinders, creada per la companyia Netflix, la qual està ambientada en els anys 1920 del Regne Unit. L'Arthur és el germà gran de tres germans i una germana d'una família gitana de Birmingham (Regne Unit). Aquesta pertanyen a la banda Peaky Blinders i són propietaris d'una casa d'apostes de carreres de cavalls. El personatge de l'Arthur es interpretat per Paul Anderson. Aquest també pot ser vist en altres series i pel·lícules com El Renacido, representant a Anderson, Sherlock Holmes: Juego de Sombras, representant a Sebastian Moran y a Robin Hood, representant al noi de Gisborne.

Història 
L'Arthur Shelby és un home nascut a Birmingham (Regne Unit). Prové d'una família gitana parcialment Rumans, ja que la mare és parent de la família Lee (una família de la sèrie els quals són de Romania). El seu pare és Arthur Shelby Sr. i la mare no se sap el nom, ja que pràcticament no es menciona a la sèrie. El seu avi era rei, no es concreta sobre què, però se suposa que d'alguna raça gitana. No se sap res sobre la infància de l'Arthur.

l'Arthur junt amb els seus dos germans van anar a la Primera Guerra Mundial, no s'especifica a on però hi ha la hipòtesi que va estar a Gal·lípoli (Turquia), ja que detesta i odia els turcs. Ell, igual que el seu germà Thomas va servir com a sapador.

Descripció i característiques físiques i mentals

Descripció i característiques físiques 
l'Arthur és un home de cabell rapat pels laterals del cap, i per la part superior sel deixa llarg. El te de color castany amb tendències rosses, bigoti i normalment barba afaitada. També té els ulls verds i les celles no gaire gruixudes de color castany clar, provocant que aquestes no es marquin gaire.

l'Arthur vesteix normalment amb la roba característica dels Peaky Blinders. Aquesta és una gavardina habitualment fosca, una armilla, camisa, pantalons, sabates de tratge i una boina. També porta coses característiques seves que no tots els integrants de la banda porten. Aquestes són un rellotge de butxaca, el qual el porta col·locat a la butxaca de l'armilla, i un llacet.

Descripció i característiques mentals 
L'Arthur és una persona poc curosa amb les coses que fa i és d'aquells que primer actuen i després pensen. També gaudeix quan participa en tiroteigs, o quan es baralla amb algú en el bar, és a dir, que és una persona que gaudeix de la violencia. Exemples quan l'Arthur està entrenant boxa amb un principiant, com tenia un mal dia el va apallissar sense pensar en les conseqüències i el contrincant va morir. A part és una persona inestable emocionalment, i s'ha intentat suïcidar diversos vegades.

Càrrec als Peaky Blinders 
L'Arthur és el germà gran de 3 nois i una noia, però no per això és el líder de la banda, aquest és el germà mitjà Thomas. l'Arthur és junt amb el seu germà John la "Mà dreta" del Thomas, i fa el treball brut de la banda junt amb aquest, és a dir, ells són els que van ha amenaçar, pegar i a vegades matar a la gent que el Thomas els hi encarrega. Deixant de banda els actes il·legals, la banda també era propietària d'una casa d'apostes de cavalls i un bar. l'Arthur a la casa d'apostes no era cap càrrec en concret, però per altra banda, ell és el propietari del bar, i el gestiona tot.

Relacions properes

Thomas Shelby 
Thomas Shelby és el segon germà de l'Arthur. Thomas és més llest dels seus germans i el més passiu. Per aquest motiu ell és el líder de la banda dels Peaky Blinders, i qui pren principalment totes les decisions. A l'Arthur no li agrada que el Thomas sigui el líder, ja que és ell el més gran, i qui en teoría ho hauria de ser, però al llarg del temps ho acaba acceptant. El Thomas i l'Arthur no tenen mala relació, però hi ha moltes coses que a l'Arthur no li agraden gens del seu germà, provocant que molts cops estigui enfadat amb ell.

John Shelby 
John Shelby és el segon germà més petit de l'Arthur. El John va tenir una dona amb la qual va tenir fills de molt jove, però aquesta va morir i es va haver d'encarregar-se dels seus fills ell sol junt amb la seva família. Ell és la mà dreta de l'Arthur i viceversa, i tenen una relació bastant propera.

Ada Shelby 
Ada Shelby és la germana de l'Arthur. Aquesta està bastant distanciada dels negocis i temes il·legals de la família ja que no ha volgut ficar-se en aquestes coses. La relació entre l'Ada i l'Arthur és només una relació familiar, és a dir, es parlen només quan hi ha un esdeveniment familiar com un casament, funeral...

Arthur Shelby Sr. 
Arthur Shelby Sr. és el pare de l'Arthur. L'Arthur és l'únic dels seus germans que tenia una relació d'estima amb el seu pare, ja que els va abandonar quan els germans Shelby eren nens, i els va deixar amb la tieta. Quan el pare torna a Birmingham, li diu a l'Arthur que vol montar un casino amb ell i el manipula perquè li doni diners per començar el projecte, i l'Arthur cau en la trampa. Li va donar 500 lliures esterlines (El valor eren com ara 6500 lliures) i el pare se'n va anar sense dir res, quedant-ne amb els diners. L'Arthur a partir d'aquell moment ja li va agafar la mateixa ràbia que els seus germans tenien per ell.

Linda Shelby 
Linda Shelby és la dona de l'Arthur. Ella al cap del temps d'estar amb l'Arthur s'uneix a la seva família, i comença a tenir influència en les decisions que prenen pel negoci. Linda ajuda molt a l'Arthur en la seva salut mental. També li comença a canviar els pensaments que te respecte a matar gent i fer coses dolentes, portant-lo capa una vida més passiva.

Michael Gray 
Michael Gray és el cosí de l'Arthur. Aquest havia sigut separat de la família quan era nen, però al cap dels anys l'aconsegueixen trobar i fan que s'uneixi un altre cop a aquesta. La relació entre l'Arthur i el Michael no és dolenta. Ell junt amb el seu germà John són els que fan que el Michael s'acostumi a tenir que utilitzar l'arma de foc, i a tenir mes tolerància a les coses ilegals.

Finn Shelby 
Finn Shelby és el germà petit de la família, i el més ignorat per tothom. A Finn encara no li confien cap tasca important a la banda ja que encara és massa jove. L'Arthur i el Finn a l'inici no tenen gaire relació, però quan el seu altre germà va morir, el qual era la seva mà dreta, poc convençut va dir-li al Finn que ho hauria de ser ell, ja que havia de ser algun germà, i no podia ser el Thomas.

Transcurs de la sèrie

Temporada 1 
Hi ha rumors de què els Peaky Blinders tenen unes armes robades, i per això envien a l'inspector Campbell i Grace Burgess, una inspectora d'incògnit, perquè investiguen el tema. Ells tenen sospites de què saben on estan les armes, per aquest motiu deténen a l'Arthur, ja que es pensaven que era ell el líder el de banda, i el posen a una cambra on després l'estarien interrogant i apallissant perquè dones informació. Quan el van deixar sortir, li va dir al seu germà que volia més responsabilitat en els negocis i la banda i que li expliques que passava amb el tema de les armes. El Thomas li va explicar que ells tenien les armes amagades, i per donar-li més responsabilitat van comprar el The Garrison Pub, un pub de la ciutat, i el va adjudicar a l'Arthur.

També, el pare de l'Arthur torna a Birmingham després d'abandonar-los quan eren nens, i l'únic que li dona la benvinguda és l'Arthur, ja que els altres germans li tenien odi. El seu pare el va manipular dient-li que volia crear un casino amb ell, però que necessitava que li donés diners, i l'Arthur va caure en la trampa i li va donar. Després d'això el pare de l'Arthur se'n va anar i ell va quedar molt malament davant de la família, i li va agafar odi i depressió. L'Arthur deprimit per això i altres temes seus s'intenta suïcidar penjant-se, però li surt malament, ja que la corda es va trencar.

Temporada 2 
A causa de la inestabilitat mental de l'Arthur, quan estava practicant boxa amb un noi, a l'Arthur es va descontrolar i de tant colpejar-lo sen-se parar, fins i tot quan estava a terra, va acabar matant-lo. L'Arthur n'estava molt penedit i va intentar demanar disculpes a la mare del noi i compensar-la econòmicament però aquesta no ho va acceptar.

Al cap d'un temps, a pasqua, l'Arthur va quedar amb el seu aliat Alfie Solomon i amb Billy Kitchen perquè passessin la pasqua junts, però quan estan a la destil·leria, l'Alfie, el seu aliat, dispara a Billy Kitchen al cap, i després els homes de l'Alfie lliguen a l'Arthur a una cadira per adjudicar-li el crim, i que el posin a presó. A la presó, rep una visita del seu germà John dient-li que el Thomas el traurà d'allà, i així ho van fer, el Thomas li va pagar diners a l'Alfie perquè retires l'acussació i l'Arthur quedes lliure.

Temporada 3 
l'Arthur coneix a la seva dona Linda, la qual el porta a ser cada cop més seguidor de la religió cristiana, fins al punt on es va convertir en una persona calmada i amb menys ganes de matar i veure sofrir a la gent. Això es pot veure en una escena en la qual el Thomas tenia secuestrat a un home per matar-lo, però ho volia fer lentament. Això a l'Arthur no li va agradar i quan el Thomas va començar a torturar-lo ell va agafar una pistola i el va matar perquè no hi hagués sofriment.

L'Arthur i la seva dona tenen pensat anar-se'n a viure a Califòrnia per estar més tranquils, però aquest pla desapareix, ja que l'Arthur torna a ser detingut per la policia.

Temporada 4 
Tota la família de l'Arthur volen ser penjats pel govern britànic a causa dels seus actes, però en l'últim moment el Thomas aconsegueix que això no passi fent un pacte amb el govern. Després d'això, els Italians amb els quals havien tingut problemes anterior-ment amenacen a tota la família Shelby, cobrant-se com una de les primeres vides la del seu germà John. Quan John mor, tota la família es posa trista i furiosa, i l'Arthur el que més. L'Arthur, commogut per la mort del seu germà, jura que matarà el que va matar-lo, però la seva dona Linda i l'amor que té per déu fa que deixi la tasca a càrrec de l'altre germà Thomas.

Mentre l'Arthur estava en un dels edificis del negoci, es colen dos dels homes dels que va matar el seu germà per matar-lo a ell, però fallen en l'intent.

Al cap d'un temps, per diferents circumstàncies fan una reunió amb els que van matar el seu germà, i en aquella reunió l'Arthur acaba matant al que va donar l'ordre, i els altres homes que anaven amb ell els van deixar marxar.

Temporada 5 
L'Arthur agafa el càrrec més alt l'empresa dels Peaky Blinders, però a la seva dona no li agrada, ja que creia que l'Arthur no era capaç. Les coses entre ells dos ja estava tensa abans que això succeís, per això la Linda va començar a buscar qualsevol excusa per divorciar-se de l'Arthur. Després, a través d'un amic seu, l'Arthur s'assebenta que la seva dona va estar amb un altre home quan estaven casats, i l'Arthur el va perseguit per assabentar-se d'altres coses que va fer.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web de la sèrie a netflix
 Web on et mostra tots els personatges principals i secudaris de la sèrie

Personatges de sèries de televisió